Antti Jaatinen est un nom pouvant désigner:

 (né en 1986), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Jaatinen, Antti